

Geografia 
Cagliari – città italiana, capoluogo della Sardegna
Cagliari - frazione del comune di Rabbi, in provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige

Sport 
Cagliari Calcio – società calcistica di Cagliari
Cagliari Volley – società di pallavolo maschile di Cagliari
Cagliari RC44 Cup 2008 – competizione velica svoltasi a Cagliari nel 2008

Altro 
Gabriele Cagliari – dirigente d'azienda italiano
Paolo Cagliari detto il Veronese, pittore
 Cagliari – nave